Плюрали́зм (от  — множественный) — позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм знания, стилей поведения и прочего.

Слово плюрализм может относиться к:
 Политический плюрализм
Правовой плюрализм
Космический плюрализм
 Философский плюрализм
 Религиозный плюрализм
Стратегический плюрализм
Сексуальный плюрализм